Un temple de Seth est un temple égyptien dédié au culte de Seth. Il en existe plusieurs :
 temple de Seth (Avaris)
 temple de Seth (Ombos)

Index égyptologique
Seth